Le logiciel Triade (dit aussi : Transparence et Rapidité de l'Informatique Au service De l'Enseignement) est une plate-forme pédagogique et administrative sous licence libre entièrement gratuite destinée aux établissements scolaires français ou étranger, intégrant en natif une plate-forme d'apprentissage en ligne (e-learning en anglais).

Historique
TRIADE a débuté 2000 dans un centre de formation informatique. Son but est de fournir un extranet gestion scolaire sous licence GNU GPL pour les établissements français ou étranger. En , Triade est implanté à Chicago une première version en anglais est mise à disposition. 

En 2007, le projet s'externalise de son centre se formation et la société SARL TRIADE est créée ainsi l'édition et le développement du logiciel se fait via cette société.

En 2022, l'activité de la société éditrice (qui en plus de l'édition du logiciel, s'occupait des prestations autour du logiciel) a été transférée vers une personne individuelle.

Configuration technique
Triade est multi-plateformes Unix, Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS X, ou tout autre système qui supporte un serveur web, PHP et un système de gestion de base de données de type MySQL.

 Les langages et technologies utilisés sont  : PHP5, XHTML, JavaScript, XML, Ajax.
Le logiciel exige les configurations requises minimum suivantes (sur un serveur) :

 Pentium Dual Core (2,00 GHz)
  de mémoire vive
  d'espace disque

Coté, client un accès à internet est nécessaire avec pour navigateur minimum : Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 27, et Google Chrome 33.

Fonctionnalités 
Le logiciel est dédié aux étudiants, aux professeurs, à la vie scolaire et aux parents, ces derniers accèdent au portail par un compte utilisateur protégé par un mot de passe. Les fonctions diffèrent selon le profil de l'utilisateur.

Les enseignants peuvent gérer les évaluations, les absences, les devoirs et diverses ressources pédagogiques accessibles aux étudiants par le biais de ce portail. De leur côté, les étudiants disposent d'un espace personnel où ils peuvent consulter ces informations, y compris une messagerie intégré et un espace de stockage en ligne personnel. Les parents des élèves disposent d'informations sur l'école, la classe ou leurs enfants.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Espace numérique de travail (éducation) : descriptif du fonctionnement et enjeux des ENT (espaces numériques de travail).
 Formation en ligne

Lien externe 
  Site officiel de Triade

Logiciel libre sous licence GPL
Plate-forme pédagogique